Деметрий II Никатор — царь Сирии (146 — 139 до н. э., 129 — 126 до н. э.) из династии Селевкидов. 
 Деметрий II Этолийский — македонский царь, правивший в 239 до н. э. — 229 до н. э.